Новотулка — название нескольких населённых пунктов:
 Новотулка — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Новотулка — село в Питерском районе Саратовской области.

См. также 
 Тулка